Goujon ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Goujon (1794–1834), französischer Buchhändler und Buchdrucker
 Antoine Maurice Goujon (1777–1842), französischer Beamter und wirtschaftlicher Schriftsteller
 Jacques-Florent Goujon (1621–1693), französischer Franziskaner und Reisender

 Lazare Goujon (1869–1960), französischer Politiker
 Louis Joseph Marie Achille Goujon (1746–1810), französischer Politiker, Jurist und Sachbuchautor
 Philippe Goujon (* 1954), französischer Politiker
 Pierre Goujon (1623–1673), französischer Franziskaner und Hagiograph
 René Goujon (1924/1925–2010), französischer Boxtrainer 
 Yvon Goujon (* 1937), französischer Fußballspieler und -trainer

Goujon steht für:
 einen Fluss in Nordfrankreich, siehe Goujon (Ton)
 E. Goujon, französischer Automobilhersteller
 Financiere Jean Goujon, französische Holdinggesellschaft
 Zisterzienserinnenabtei Goujon in Auradé, Département Gers, Frankreich